Камбоджийско-таиландские отношения — двусторонние дипломатические отношения между Камбоджей и Таиландом. Протяжённость государственной границы между странами составляет 817 км.

Сравнительная характеристика

История 

При правлении режима красных кхмеров Пол Пота, у Таиланда и „Демократической Кампучия“ сложились напреженные отношения. Однако после свержения режима Пол Пота (в контексте Вьетнамской вторжения в Камбоджу), Таиланд оказывал (в противовес Вьетнаму) поддержку недобитым полпотовцам, которые скрывались в труднодоступных джунглях северозападной Камбоджи. Таиланд играл важную роль при транспортировке западной помощи (продукты питания и медикаменты) и китайских оружий красным кхмерам.

В 2003 году разгорелся конфликт, связанный с храмом Ангкор-Ват, который принадлежит Камбодже. Одна из камбоджийских газет неправильно интерпретировала слова тайской актрисы и сообщила, что она считает, что храм Ангкор-Ват должен принадлежать Таиланду. В результате в январе 2003 года был совершён поджог тайского посольства, сотни жителей Таиланда покинули Камбоджу. Кроме того, тайские фильмы и передачи были запрещены на телевидении Камбоджи.

В 2008 году между странами начался пограничный конфликт вследствие вековых споров за области вблизи храмового комплекса Прэахвихеа и после зачисления ЮНЕСКО 7 июля 2008 года храмового комплекса в список всемирного наследия, расположенного между тайской провинцией Сисакет и округом Тьоамксан провинции Оддармеантьей в Камбодже, где Таиланд утверждает, что установление границ ещё не было закончено для внешних частей области, оценённой Международным судом ООН в 1962 году. Затем спор распространился на храмовый комплекс Та Моан Тхом, что между провинциями Сурин и Оддармеантьей. Кроме того, историки и учёные ожидают, что этот конфликт перекинется на храмовый комплекс Сдок Как Том, в настоящее время расположенный в границах города Араньяпратета, провинция Сакэу, Таиланд. 11 ноября 2013 года Международный суд ООН вынес решение, что спорная территория по праву принадлежит Камбодже и Таиланд обязан вывести свои вооружённые силы с этой территории.

Примечания

Ссылки 
 

Таиланд
Камбоджа